Alexander Schmidt se poate referi la:

 Alexander Schmidt (medic) (1831–1894), medic livonian
 Alexander Schmidt (politician) (1879–1937), politician basarabean
 Alexander Schmidt (antrenor) (n. 1968), antrenor german de fotbal